Sami puede referirse a:
 las Lenguas sami, conjunto de idiomas hablados por los habitantes de Laponia;
 Pueblo sami, pueblo originario de Laponia, también llamado pueblo lapón;
 S. A. M. I., acrónimo de Santa, Apostólica y Metropolitana Iglesia aplicado tradicionalmente a la sede episcopal de Santiago de Compostela, en España; o
 a SAMI o Synchronized Accessible Media Interchange, una iniciativa de accesibilidad de Microsoft para implementar subtítulos Closed Caption.